Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), geschiedkundige, dichter, toneelschrijver, zoon van Cornelis Hooft (1547-1626)

Personen
 Cornelis Hooft (1547-1626), republikeins regent, burgemeester van Amsterdam
 François Xavier Richard 't Hooft (1799-1860), viceadmiraal en ridder Militaire Willems-Orde
 Gerard 't Hooft (1946), Nederlands natuurkundige, medewinnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1999
 Hendrik Daniëlsz Hooft (1716-1794), burgemeester van Amsterdam, patriot
 Jacob Hooft (1853-1930), organist, componist te Zaandam
 Jeannette Hooft (1888-1938), ontdekkingsreiziger, echtgenote van Philips Visser
 Jotie T'Hooft (1956-1977), Belgisch dichter
 Pieter Adriaensz. 't Hooft (1610-1649/50), Nederlands beeldhouwer
 Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), geschiedkundige, dichter, toneelschrijver, zoon van Cornelis Hooft (1547-1626)
 Sebastiaan Hooft (1975), Nederlandse columnist, schrijver en diskjockey

Naamvarianten
 Francis van 't Hooft (1940), voormalig Nederlands hockeyer
 Jan van 't Hooft (1926-2010), Nederlands politicus van KVP en later CDA
 Willem Adolf Visser ’t Hooft (1900-1985), Nederlands theoloog, de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken.

Geslachten
 Hooft, Nederlands adelsgeslacht
 't Hooft, geslacht uit het Nederland's Patriciaat

Eiland
 Hooft (eiland), een eilandje voor de kust van Muiden in het IJmeer.